Клопиралид — селективный гербицид, хлорпроизводное пиколиновой кислоты из группы пиридинкарбоновых кислот.

Синтез 
Синтез клопиралида начинается с 2-пиколина, который хлорируют на свету. Затем трихлорметильная группа под действием азотной кислоты гидролизуется до карбоксильной группы:

Использование 
Клопиралид используется в качестве активного ингредиента в продуктах защиты растений. Соединение было представлено на рынок в 1975 году компанией Dow Chemical в качестве системного и селективного ауксинового гербицида. Может длительное время сохраняться в компосте и наносить вред растениям, которые им удобряются.

Этот гербицид используют после появления всходов на посевах сахарной и кормовой свёклы против различных сорняков, таких как чертополох, мать-и-мачеха, василёк, спорыш, ромашки. Также он используется на посевах рапса, кукурузы, лука и клубники и при выращивании декоративного растительного материала. Клопиралид является одним из немногих эффективных доступных гербицидов против Бодяка полевого — вредного, многолетнего сорняка. Он особенно опасен для гороха, томатов и подсолнечника и может сделать картофель, салат и шпинат несъедобными.

Утверждение 
Клопиралид был включён в список разрешенных в ЕС средства защиты растений 1 мая 2007 года. В Германии, Австрии и Швейцарии, а также в другие страны ЕС клопиралид разрешён к использованию.

Примечание 

Карбоновые кислоты
Хлорпиридины
Ауксиноподобные гербициды